Der New Douglas Park (auch als The Academy bekannt) ist ein Fußballstadion in Hamilton, Schottland. Es ist das Heimstadion von Hamilton Academical und wurde im Jahr 2001 fertiggestellt. Es wurde unmittelbar neben dem alten Douglas Park errichtet.

Die Kapazität beträgt 5.510 Plätze. Der Zuschauerrekord liegt bei 6.007 Besuchern, erzielt bei der Partie Hamilton Academical gegen Celtic Glasgow am 17. Januar 2015.

Zusammen mit dem Rugby Park in Kilmarnock ist der New Douglas Park derzeit eines von zwei Stadien in der Scottish Premiership, die mit einem Kunstrasen ausgestattet sind.

Weblinks 

 
 footballgroundguide.com: Stadionführer (englisch)
 stadionwelt.de: Bildergalerie

Einzelnachweise 

Fußballstadion in Schottland
Fußballstadion in Europa
Erbaut in den 2000er Jahren
Bauwerk in Hamilton (South Lanarkshire)
Hamilton Academical
Sportstätte in South Lanarkshire